Ferreirola puede referirse a:
 Ferreirola (Granada), localidad española del municipio de La Taha, provincia de Granada, Andalucía.
 Ferreirola (Lugo), aldea española de la parroquia de Pacios, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.